LCS peut vouloir dire :
 Laboratoire catalyse et spectrochimie
 Ligue canadienne de soccer
 London Corresponding Society, une association réformiste ouvrière britannique du 
 Landing Craft Support, un type de bâtiment de débarquement utilisé notamment lors de la Seconde Guerre mondiale
 Le coq sportif
 Littoral combat ship, une catégorie de navires de combat de l'US Navy en service au .
 Liquide cérébro-spinal
 London Controlling Section, organisation britannique ultra-secrète qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, fut chargée de l'élaboration des plans stratégiques de mystification.
 Linux communication server
 LCS, un Langage pour Systèmes Communicants
 Grand Theft Auto: Liberty City Stories, un jeu vidéo développé par Rockstar Games
 League of Legends Championship Series

Sigle de 3 caractères